Тавларово — название населённых пунктов в России:

 Тавларово — село в Рыбно-Слободском районе Татарстана.
 Тавларово — деревня в Тукаевском районе Татарстана.